Zuid-Afrikaanse kabinetten:
Kabinetten-L. Botha, 1910-1919: twee kabinetten Louis Botha
Kabinetten-P.W. Botha, 1978-1989: twee kabinetten Pieter Willem Botha